Зе́еман — фамилия. Известные носители:

 Зееман, Карл (1910—1983) — немецкий пианист.
 Зееман, Милослав (1892—1975) — чешский логопед.
 Зееман, Петер (; род. 1947) — австрийский кинорежиссёр.
 Зееман, Питер (1865—1943) — голландский физик, лауреат Нобелевской премии 1902 года.
 Зееман, Харальд (1933—2005) — первый независимый куратор.
 Зееман, Хорст (1937—2000) — немецкий кинорежиссёр.

Другие значения 
  Зееман — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Земан
 Эффект Зеемана